Cryptospora kan syfta på:

 Cryptospora (svampar) – ett släkte av svampar
 Cryptospora (växter) – ett släkte av växter